Marie Michajlovna Ruská (9. března 1825, Moskva – 19. listopadu 1846, Vídeň) byla prvorozeným dítětem velkoknížete Michaila Pavloviče Ruského, nejmladšího syna cara Pavla I., a jeho manželky, princezny Šarloty Württemberské, nejstarší dcery prince Pavla Württemberského, která po konverzi k ruskému pravoslaví přijala jméno Jelena. Marie zemřela svobodná a bezdětná ve věku 21 let ve Vídni.

Život 

Marie se narodila jako prvorozená dcera velkoknížete Michaila Pavloviče Ruského a jeho manželky, princezny Šarloty Württemberské. Její výchově a vzdělání se dostávalo zvýšené pozornosti a vlivu její matky. Velkokníže Michail si velmi přál syna, z něhož by mohl vychovat vojáka. Z jeho dětí však přežily jen dcery, jejichž výchovu ponechal na své manželce. Michill Pavlovič si však nemohl odpustit potěšení ze zavedení jednoho ze svých vojenských předmětů do jejich výchovného programu a tvrdil, že každá z jeho dcer byla (stejně jako jeho matka) šéfem nějakého jezdeckého pluku. Michail seznámil své dcery se signály jezdectva i pěchoty na polnici a na buben.

Smrt 
Marie byla známá svým křehkým zdravím. První známky nemoci se objevily v předvečer jejích dvacátých narozenin. Velkokněžna zemřela náhle ve svých 21 letech 19. listopadu 1846 ve Vídni v náručí svého otce. Pohřbena je v chrámu svatého Petra a Pavla v Petrohradě.

Na památku jí a její sestry Alžběty, která zemřela v lednu 1845 při porodu, zorganizovala jejich matka útulky Alžběty a Marie v Petrohradě a Pavlovsku.

Tituly a oslovení 
 9. března 1825 – 19. listopadu 1846: Její carská Výsost velkokněžna Marie Michajlovna Ruská

Vyznamenání 
  Řád sv. Kateřiny

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Ruské velkokněžny
Romanov-Holstein-Gottorp
Narození 9. března
Narození v roce 1825
Narození v Moskvě
Úmrtí 19. listopadu
Úmrtí v roce 1846
Úmrtí ve Vídni
Ženy